Manuel Montobbio de Balanzó (Barcelona, 1962) és diplomàtic i escriptor. Des de l'agost de 2018 és l'Ambaixador Representant Permanent d'Espanya al Consell d'Europa.

Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, Posgraduat en Alts Estudis Europeus pel Col·legi d'Europa (Bruixes, Bélgica) i Llicenciat en Dret i en Ciències Econòmiques (1985) per la Universitat de Barcelona. Diplomàtic de carrera des de 1987, des de juliol de 2014 fins a l'Agost de 2018 ha estat Ambaixador d'Espanya a Andorra, i va ser primer ambaixador d'Espanya a Albània (Juliol 2006-Gener 2011) resident a Tirana. Ha estat destinat en les ambaixades d'Espanya a San Salvador, Djakarta, Mèxic i Guatemala. Ha estat, entre càrrecs al Ministeri d'Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació, ambaixador en missió especial responsable del Pla d'Acció per a la Promoció de la Presència d'Espanyols en Organitzacions Internacionals, ambaixador en missió especial per al Fòrum Barcelona 2004, Director del Gabinet del Secretari d'Estat d'Afers Exteriors, Director de l'Oficina de Planificació i Avaluació de la Secretaria d'Estat de Cooperació i per a Iberoamèrica i Vocal Assessor a l'Oficina d'Anàlisi i Previsió. La seva trajectòria està especialment relacionada amb la construcció de la pau i processos de pau, la cooperació al desenvolupament, els assumptes polítics i les relacions internacionals, i la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

Paral·lelament, ha desenvolupat una tasca acadèmica i literària. És autor de llibres de poesia com Rambles de la vida (2021), Estilites d'Andorra / Estilitas de Andorra (2019), publicat en català i en castellà, Mundo. Una geografía poética (2013) i Guía poética de Albania (2011), i d'assaig com La perplejidad del quetzal. La construcción de la paz en Guatemala (2019), Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales (2017), Búnkeres (2015), Tiempo diplomático (2012), Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global (2008) i La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador (1999); així com de nombroses publicacions sobre processos de pau, relacions internacionals i interculturals, transicions polítiques i política comparada i del bloc Ideas subyacentes en elpais.com entre Maig de 2012 i Juliol de 2014. Igualment, ha impartit cursos de doctorat i de postgrau en diverses universitats.

Obres 
 La metamorfosis del Pulgarcito. Transición política y proceso de paz en El Salvador (1999, ed. electrònica 2012)
 Salir del Callejón del Gato. La deconstrucción de Oriente y Occidente y la gobernanza global (2008)
 Transiciones en el espejo. Una aproximación comparada a los procesos de transformación democrática de España y Albania (editor), 2010 
 Guía poética de Albania (2011)
 Tiempo diplomático (2012)
 Mundo. Una geografía poética (2013)
 Búnkeres (2015)
 Ideas chinas. El ascenso global de China y la Teoría de las Relaciones Internacionales (2017)
 Estilites d'Andorra (2019)
 Estilitas de Andorra (2019)
 La perplejidad del quetzal. La construcción de la paz en Guatemala (2019)
 Rambles de la vida (2021)

Referències

Enllaços externs 
 
 

Diplomàtics barcelonins
Becaris de la Fundació La Caixa
Ambaixadors catalans
Estudiants de dret de la UB
Ambaixadors espanyols
Escriptors barcelonins contemporanis
Alumnes barcelonins de la UAB
Diplomàtics catalans del sud contemporanis
Alumnes barcelonins de la Universitat de Barcelona